Longyang bezeichnet:

 Longyang (隆阳区), Stadtbezirk der Stadt Baoshan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Longyang (Pucheng) (龙阳镇), Großgemeinde im Kreis Pucheng in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Longyang (Tengzhou) (龙阳镇), Großgemeinde der Stadt Tengzhou in der chinesischen Provinz Shandong
 Longyang (Hanshou) (龙阳街道), Straßenviertel im Kreis Hanshou in der chinesischen Provinz Hunan
 Longyang (Hanyang) (龙阳街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Hanyang in der chinesischen Provinz Hubei